La Cola Coop è una marca di Cola distribuita in esclusiva dalla catena di supermercati italiana Coop Italia.

Caratteristiche 

La Cola Coop, che ovviamente si rifà alla più famosa Coca-Cola, si distingue per i suoi ingredienti: a differenza delle altre versioni di cola non contiene il colorante caramello solfito-ammoniacale (E150d), al suo posto per dare il tipico colore alla bevanda viene utilizzato estratto di malto. Inoltre tra gli ingredienti vengono utilizzati estratti di frutta e verdura (tra i più importanti la mela, la carota e l'Hibiscus) che, insieme al malto e agli aromi, conferiscono il gusto alla bevanda.

La Cola Coop è prodotta in bottiglie PET da 1,5 litri e da 0,5 litri (in confezione da 4).

È disponibile anche in versione light e senza caffeina.

Cola
Sistema Coop